Agios Dimitrianos () steht für:

 Dimitrianos, Heiliger der christlichen Kirche
 Agios Dimitrianos (Agios Dimitrianos), Kirche in der Gemeinde Agios Dimitrianos, Bezirk Paphos
 Agios Dimitrianos (Bezirk Paphos), Gemeinde im Bezirk Paphos, Zypern